Rendel steht für:

 Rendel, Stadtteil von Karben in Hessen
 Rendel (Film), ein finnischer Superhelden-Film, der auf einer gleichnamigen Comicfigur basiert

Rendel ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Rendel (* 1960), deutscher Übersetzer, Autor und Literaturwissenschaftler
 David Rendel (1949–2016), britischer Politiker
 Martin Rendel (* 1968), deutscher Kulturmanager und Hochschulprofessor

Siehe auch:
 Rendell
 Rentel